Mizser Attila
Mizser Attila (1958) csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára
Mizser Attila (1975) felvidéki magyar író, költő

Hasonló nevű személyek
Mizsér Attila (1961) olimpiai bajnok öttusázó